Финал Кубка Шотландии по футболу 2021 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2020/21, в котором встречались «Сент-Джонстон» и «Хиберниан». Матч состоялся 22 мая 2021 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. «Сент-Джонстон» победил в матче со счётом 1:0 и попал в третий квалификационный раунд Лиги Европы 2021/22.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Scotland - List of Cup Finals

2021
Матчи ФК «Сент-Джонстон»
Матчи ФК «Хиберниан»
Спортивные соревнования в Глазго